Anna Wilson kan syfta på bland andra:

* Anna Wilson (1835-1911), amerikansk bordellägare
 Anna Wilson (född 1971), svensk sångerska
 Anna Wilson (född 1977), nyzeeländsk simmerska